Стратифікація  (; ) — спеціальне поняття, що означає розміщення чого-небудь шарами, шаруватість. Розшарування чогось залежно від неоднаковості якісних та кількісних ознак.

 Стратифікація (геологія) — послідовність залягання геологічних відкладів у вертикальному розрізі.
 Стратифікація пластів породи — частина галузі геології стратиграфії.
 Стратифікація (гідрогеологія) — розчленування гідрогеологічних утворень на товщі різного ієрархічного порядку.
 Стратифікація (гідрологія) — пошаровий розподіл морської, озерної, річкової та іншої водяної маси, який зумовлений різними фізико-хімічними властивостями шарів (температура, густина, концентрація кисню і т. д.) на різних глибинах.
 Стратифікація (гідродинаміка) — розділення потоку рідини на окремі шари, які характеризуються різними густинами. Таке явище спостерігається, зокрема, при насиченні придонних шарів потоку завислими наносами.
 Стратифікація атмосфери у метеорології — розподіл температури в атмосфері з висотою.
 Стратифікація (екологія) — вертикальне шарування життєвого простору («за поверхами»). Описує рослинні шари, котрі значною мірою визначаються різною висотою окремих рослин.
 Соціальна стратифікація — диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення, що базується на достатку та владі.
 Стратифікація у логіці — упорядкування об'єктів системи за рівнями (стратами) для ієрархічного описання системи.
 Стратифікація (розшарування) — інструмент контролю якості, що дозволяє зробити селекцію даних у відповідності з різними факторами.
 Стратифікація (ботаніка) у сільському господарстві- метод передпосівної обробки насіння деяких рослин.
 Стратифікація як гравітаційне збагачення корисних копалин — Гравітаційне розділення матеріалу (наприклад, у відсаджувальній машині або пульсаторі).
 Стратифікація (медицина) — диференціація пацієнтів за певною ознакою, важливою для даного медичного дослідження (стать, вік, вага, характер захворювання і т.д.).
 Стратифікація (музика)

Економічна стратифікація — це наявність у суспільстві груп з різним рівнем доходу, наявність багатих, заможних і бідних.

Див. також 
 Стратиграфія — розділ історичної геології.